Necromanis — вимерлий рід панголінів з надродини Manoidea. Він жив у Європі в олігоцені й міоцені. Спочатку він був поміщений у родину Manidae, але врешті-решт був вилучений з нього, оскільки було знайдено та детальніше вивчено більше викопних зразків з-за меж цієї родини (тобто з відкриттям та вивченням Eomanis і Patriomanis). Necromanis розміщений як incertae sedis у надродині Manoidea разом з родинами Manidae та Patriomanidae.

Філогенез 
Філогенетичне положення роду Necromanis в надродині Manoidea:

Примітки 

Роди ссавців
Панголіноподібні